Mieczysław Bilski (1875–po 1938) – polski polityk, wojewoda 
 Mieczysław Bilski (1923–2006) – polskie literat i dziennikarz

Zobacz też  
 Mieczysław Bielski